Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Савона.

Население составляет 192 человека (2008 г.), плотность населения составляет 12 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 17034. Телефонный код — 0182.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20100425153329/http://www.comunecastelvecchiodirb.net/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/